Fuchs von Dornheim steht für

 Fuchs von Dornheim, eine Linie des fränkischen Adelsgeschlechts Fuchs (Adelsgeschlecht)

Fuchs von Dornheim ist der Familienname folgender Personen:

 Hartung Fuchs von Dornheim (* um 1450–1512), Hofmeister und Diplomat im Dienst der Fürstbischöfe von Speyer